Aldo Finzi (1897-1945) – compositore italiano
 Aldo Finzi (1878-1934) – matematico italiano
 Aldo Finzi (1891-1944) – politico e sportivo italiano